

Patronyme 

 Camila Loures (née en 1995), youtubeuse, actrice et chanteuse brésilienne.

Toponymes 

à Chypre :
Loures, un village de l'île ;
en France :
Loures-Barousse, commune située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ;
en Grèce :
Loures, village située dans l'île de Crète ;
au Portugal :
Loures, cité et municipalité située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Loures, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Loures ;
le Loures, rivière coulant dans le district de Lisbonne, affluent du Trancão.